Гиппофой (Гиппотой,  «быстроконный») — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Гиппофой (сын Керкиона) — царь Аркадии.
 Гиппофой (сын Лефа) — союзник троянцев.
 Гиппофой — сын Приама от наложницы.  См. Список детей Приама.
 Гиппофоонт (, в некоторых источниках Гиппофой) — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Посейдона и Алопы.